Segreti dal passato (Forbidden Secrets) – film del 2005 diretto da Richard Roy
Segreti dal passato (Olden Than America) – film del 2008 diretto da Georgina Lightning